Air Force One puede significar:

Air Force One, aeronave oficial del Presidente de los Estados Unidos.
Air Force One (película).
Air Force 1 (zapato).